Unhais peut désigner :
au Portugal :
, paroisse civile de la municipalité de Covilhã, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
, paroisse civile de la municipalité de Pampilhosa da Serra, située dans le district de Coimbra et la région Centre.